Cryptostylidinae — подтриба многолетних травянистых растений, включённая в трибу  семейства .

Ботаническое описание 
Растения, включённые в подтрибу, произрастают на земле, реже — эпифиты. Корни заметные, толстые, без клубней.

Листья обычно растут из основания, немногочисленные или вовсе одиночные, обычно на слабо выраженных черешках, не мясистые, у многих видов продолговатой или яйцевидной формы.

Цветки мелкие или средние, с неразделённой на доли губой. Колонка очень короткая, почти незаметная. Поллинии без каудикул. Завязь хорошо выражена.

Цветки Cryptostylis — пример псевдокопуляции — они внешне напоминают самок наездников рода Lissopimpla.

Таксономия

Роды

Примечания

Литература 
 

 Криптостилисовые